

Топография
 Гачки — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Гачки — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Гачки — деревня в Дновском районе Псковской области (Лукомская волость).
 Гачки — деревня в Дновском районе Псковской области (Моринская волость).
 Гачки — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Гачки — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги.

Другое 
 Гачки — короткое название грузового приспособления из двух стропов, треугольника или кольца, двух гаков. Смотри фото справа.